Kerkeveld (Brunssum), een wijk in Brunssum
Kerkeveld (Wijchen), een wijk in Wijchen